Doedes ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jacobus Isaac Doedes (1817–1897), niederländischer Theologe
 Lambertus Doedes (1878–1955), niederländischer Segler